Ohms — дев'ятий студійний альбом американського альтернативного метал-гурту Deftones, випущений 25 вересня 2020 року лейблом Reprise Records.

Список композицій

Учасники запису

Deftones 
 Чіно Морено — вокал, ритм-гітара
 Стівен Карпентер — соло-гітара
 Серхіо Вега — бас-гітара
 Ейб Канінгем — ударні
 Френк Дельгадо — семпли, клавішні

Технічний персонал 
 Террі Дейт — продюсер, мікшування
  — мастеринг
 Вілл Борза — асистент мастерингу
 Deftones — продюсування

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Примітки 

Альбоми Deftones
Альбоми, спродюсовані Террі Дейтом
Музичні альбоми 2020